M24 (латиницей) может относиться к:
 M24 — туманность.
 M24 — звёздное облако в созвездии Стрельца.
 M24 «Чаффи» — американский лёгкий танк.
 M24 — персональный компьютер компании Olivetti.
 M24 — снайперская винтовка армии и морской пехоты США.
 M24 — ручная граната рейхсвера и вермахта.

M24 (кириллицей) может относиться к:
 М 24 — телевизионный канал. Вещает на территории  Москвы и Московской области.
 М-24 — самолет конструкции Григоровича
 M-24 — трамвайный вагон, выпускавшийся в 1924 году. На данный момент не эксплуатируется